Čtyřhra juniorek ve Wimbledonu 2019 probíhala v první polovině července 2019. Do deblové soutěže londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla dvojice složená z 17leté Wang Sin-jü a 18leté Wang Si-jü, jejíž členky se rozhodly do soutěže nezasáhnout.
 
Vítězem se stala nenasazená dvojice Američanek složená z 16leté Savannah Broadusové a 18leté Abigail Forbesové, která ve finále zdolala lotyšsko-ruský pár Kamilla Bartoneová a Oxana Selechmetěvová po třísetovém průběhu 7–5, 5–7 a 6–2. Američanky tak získaly první grandslamový titul.

Nasazení párů 
  Diane Parryová /  Čeng Čchin-wen  (1. kolo)
  Alina Čarajevová /  Anastasija Tichonovová (čtvrtfinále)
  Nacumi Kawagučiová /  Adrienn Nagyová (2. kolo)
  Joanna Garlandová /  Park So-hyun (čtvrtfinále)
  Alexa Noelová /  Helene Pellicanová (odstoupily)
  Ljubov Kosťenková /  Sada Nahimanová (1. kolo)
  Chloe Becková /  Emma Navarrová (čtvrtfinále)
  Hurricane Tyra Blacková /  Šavit Kimčiová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Wimbledon 2019